Souka peut désigner :
Souka, commune rurale située dans le département de Dapélogo au Burkina Faso.
Souka, commune rurale située dans le département de Zitenga au Burkina Faso.
Souka, commune rurale située dans le département de Zorgho au Burkina Faso.

Homonymie de localités